Naididae (інколи Tubificidae) — родина малощетинкових червів з ряду Haplotaxida. Відомо близько 800 видів. Довжина тіла становить від 1 до 100 мм. Поширені по всьому світі. Мешкають в солоних і прісних водоймах. Живляться детритом.

Класифікація

Підродини 
Родина Naididae ділиться на шість підродин, розміщених тут в філогенетичній послідовності:
 Tubificinae
 Naidinae Ehrenberg, 1828
 Telmatodrilinae Eisen, 1879
 Limnodriloidinae Erséus, 1982
 Phallodrilinae Brinkhurst, 1971
 Pristininae Lastočkin, 1921, деколи включають в Naidinae
 Rhyacodrilinae Hrabě, 1963

Роди 

 Abyssidrilus
 Adelodrilus
 Ainudrilus
 Aktedrilus
 Albanidrilus
 Allonais
 Amphichaeta
 Antipodrilus
 Arcteonais
 Arctodrilus
 Atlantidrilus
 Aulodrilus
 Bathydrilus
 Bermudrilus
 Bothrioneuron
 Bothrioneurum
 Branchiodrilus
 Branchiura
 Bratislavia
 Breviatria
 Chaetogaster
 Christerius
 Clitellio
 Coralliodrilus
 Dero
 Doliodrilus
 Duridrilus
 Epirodrilus
 Gianius
 Haber
 Haemonais
 Heronidrilus
 Heterochaeta
 Heterodrilus
 Homochaeta
 Ilyodrilus
 Inanidrilus
 Inermidrilus
 Isochaeta
 Isochaetides
 Jamiesoniella
 Jolydrilus
 Limnodriloides
 Limnodrilus
 Macquaridrilus
 Marcusaedrilus
 Marionidrilus
 Mexidrilus
 Milliganius
 Mitinokuidrilus
 Monopylephorus
 Naidium
 Nais
 Neonais
 Nootkadrilus
 Olavius
 Ophidonais
 Pacifidrilus
 Parakaketio
 Paraktedrilus
 Paranadrilus
 Paranais
 Paupidrilus
 Pectinodrilus
 Peloscolex
 Peosidrilus
 Phallodriloides
 Phallodrilus
 Piguetiella
 Piquetiella
 Pirodriloides
 Pirodrilus
 Pontodrilus
 Potamothrix
 Pristina
 Pristinella
 Psammoryctides
 Pseudospiridion
 Quistradrilus
 Rhizodrilus
 Rhyacodrilis
 Rhyacodrilus
 Ripistes
 Rossidrilus
 Siolidrilus
 Slavina
 Smithsonidrilus
 Somalidrilus
 Specaria
 Spiridion
 Spirosperma
 Stephensoniana
 Stylaria
 Tasserkidrilus
 Tectidrilus
 Telliclio
 Telmatodrilus
 Teneridrilus
 Thalassodrilides
 Thalassodrilus
 Torodrilus
 Trasserkidrilus
 Tubifex
 Tubificoides
 Uncinais
 Uniporodrilus
 Wapsa
 Varichaetadrilus
 Vejdovskyella
</div>

Ресурси Інтернету 
 Erséus Christer, Wetzel Mark J., Gustavsson Lena. ICZN rules — a farewell to Tubificidae (Annelida, Clitellata) // Zootaxa. — 2008. — Vol. 1744. — Р. 66-68 PDF fulltext 
 Envall Ida, Källersjö Mari, Erséus Christer. Molecular evidence for the non-monophyletic status of Naidinae (Annelida, Clitellata, Tubificidae) // Molecular Phylogenetics and Evolution. — 2006. — Vol. 40. — P. 570–584. PDF fulltext 

Гаплотаксиди
Родини кільчастих червів